

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WG TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe 
 Przysieka – część miasta Koniecpol
 Przysieka – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn 
 Przysieka – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów 
 Przysieka – część wsi Gorzelnia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Blachownia
 Przysieka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn 
 Przysieka – część wsi Kazimierów w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Przysieka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Inne 
 Przysieka – zamknięty przystanek kolejowy w Dąbrowie Łużyckiej, w gminie Przewóz, w powiecie żarskim, w woj. lubuskim, w Polsce

Zobacz też 
 Przysieka Polska, Przysieka Stara
 Przesieka